Castilblanco de los Arroyos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castilblanco de los Arroyos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Castilblanco de los Arroyos (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar